Gastrochilus hainanensis — трявянистое растение семейства Орхидные.

Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках используется научное название Gastrochilus hainanensis.

Ареал 
Провинции Хайнань (Китай) и Куангбинь (Вьетнам).

Эпифит в лесах на высотах от 300 до 400 метров над уровнем моря.

В природе редок. Относится к числу охраняемых видов (II приложение CITES).

В культуре 
Температурная группа: тёплая. 
Любит постоянную влажность.
Наиболее предпочтительна посадка на блок.

Болезни и вредители

Ссылки 
 Gastrochilus hainanensis на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Gastrochilus hainanensis на сайте tropicos.org
 Gastrochilus hainanensis на сайте Electronic Plant Information Centre of Royal Botanic Gardens, Kew

Орхидные
Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии